Saignes kan syfta på:
 Saignes, Cantal
 Saignes, Lot